

Patronyme 

 Marc Sangnier (1873-1950), journaliste et homme politique français ;
 Georges Sangnier (1882-1968), historien et écrivain français ;
 Jean Sangnier (1912-2011), journaliste et patron de presse français ;
 Paul Sangnier (1917-1939), ethnologue et explorateur français ;
 Adeline Sangnier (1986-), pilote automobile française.

Toponyme 

 Avenue Marc-Sangnier, voie française du  arrondissement parisien.

Titres 

 Le Dilemme de Marc Sangnier (1906), ouvrage de Charles Maurras.